Командный чемпионат России по спидвею 1995 – третий розыгрыш турнира. Двух участников прошлогоднего чемпионата – балаковский «Иргиз» и «Строитель» из Октябрьского – сменили новосибирская «Сибирь» и даугавпилсский «Локомотив». Клуб «Жигули» изменил название на «Мега-Лада».

Участники чемпионата 

Прим.: Формально клуб "Восток" представлял город Владивосток, а Лукойл-Башкирия - Уфу.

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 

За каждую непроведённую гонку командам-виновницам засчитаны технические поражения.

Итоговые результаты 

5 место присуждено "Салавату" по лучшей разнице очков в личных встречах с "Сибирью" - "Салават" набрал на 18 очков больше.

Мотоспидвей
Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 1995 году